Al otro lado – album di Hevia del 2000
 Al otro lado – film del 2004 diretto da Gustavo Loza